Большая Княжая:

 Большая Княжая — река в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, приток Ёнталы.
 Большая Княжая — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.